

Fumetto 
 Judas – fumetto della Sergio Bonelli Editore
 Judas – manga di Sū Minazuki

Musica 
 Judas – gruppo musicale punk rock italiano
 Judas – album dei Judas del 1978
 Judas – singolo degli Helloween del 1986
 Judas – traccia dell'album Songs of Faith and Devotion dei Depeche Mode del 1993
 Judas – traccia dell'album My December di Kelly Clarkson del 2007
 Judas – singolo di Lady Gaga del 2011
 Judas – album dei Fozzy del 2017

Personaggi 
 Judas – pistolero protagonista dell'omonimo fumetto della Bonelli
 Judas – spirito della morte, personaggio del manga omonimo
 Judas – personaggio della serie di videogiochi Tales of

Televisione 
 Judas – film per la televisione del 2004 diretto da Charles Robert Carner